El concepto puede referirse a:
 Una empresa pública.
 Un grupo humano dotado de instituciones de Estado, en contraposición a las sociedades preestatales.